Пятая Речка:

Пятая Речка (приток Иртыша) — река в Омской области.
Пятая Речка (река, впадает в озеро Чля) — река в Хабаровском крае.
Пятая Речка (река, впадает в Тихий океан) — река на Камчатке.
Пятая Речка (приток Пороная) — река на Сахалине.

См. также Речка 5-я